1061 км, 1061-й киломе́тр — топоним в пост-СССР. 

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1061 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Запорожская область). Код 464824
 1061 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога (Республика Бурятия). Код 903172